Zkratka AML může mít vícero významů:

 Panhard AML – obrněné vozidlo francouzské výroby s trvalým pohonem všech kol (4×4) vyráběné v letech 1971–1986
 anti money laundering – opatření proti praní špinavých peněz
 akutní myeloidní leukémie – rakovina krve vycházející z buněk kostní dřeně, myelocytů.
 Aml Eysan Ameen – britský herec (* 30. července 1985)
 Air Malawi – regionální letecká společnost se sídlem v malawském městě Blantyre, jejíž kód ICAO je právě AML
 Aston Martin Lagonda – spojená americká firma a automobilová značka po poválečném převzetí Lagondy Aston Martinem; zároveň také typ jejich konkrétního vozu z let 1976–1990